Aceasta este lista celor 542 de comune din departamentul  Gironde  din Franța.

 (CUB) Comunitatea aglomerării Bordeaux, creată în 1966.
 (CAA) Golful Arcachon, creată în 2002.

Gironde